Фейер:
 Фейер — медье (область) в Центрально-Задунайском крае современной Венгрии.
 Фейер — комитат Венгерского королевства.
 Фейер, Липот () — венгерский математик.